Osoby o tym nazwisku:
 Ryszard Kincel – polski prozaik, publicysta, tłumacz
 Wojciech Kincel – rzymskokatolicki duchowny